Municipio de Lodi puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lodi (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Lodi (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Lodi (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.
 Municipio de Lodi (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.